Первая Федеральная Лига Югославии 1955/1956 () — 27-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1955/1956
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1955 году
Спорт в Югославии в 1956 году